Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 – tenisowy turniej ATP z cyklu Rakuten Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 30 września–6 października 2013 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 1 297 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)